Марвази́ или аль-Марвази () — нисба, указывающая на происхождение из города Мерв.

Персоналии
 Ахмад аль-Марвази (Хаббаш аль-Хасиб) (770—870 гг.) — математик и астроном.
 Бишр аль-Хафи аль-Марвази (767—842) — исламский богослов, аскет (захид), суфий.
 Аббас Марвази — персидский поэт IX века.
 Масуди Марвази — персидский поэт X века.
 Насир ибн Хосров аль-Марвази (1004—1088) — персидский поэт, философ и религиозный деятель.
 Шараф аз-Заман Тахир аль-Марвази (1056/57—1124/25) — врач, автор книги Природа (естество) животных.
  — персидский поэт.
  — исламский правовед, живший в IX веке.
  — правовед-шафиит, живший в X веке.
  — известный толкователь Библии, живший в IX веке.
  — персидский астроном и математик, представитель ханафитской правовой школы, живший в XII веке.
 Мохаммад Садек Марвази — персидский писатель и дипломат эпохи Каджаров.